Молуки — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Прудковского сельского поселения. Население — 26 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 4 км к западу от Починка, в 2 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Хмара. В 5 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Здесь родились:
 Ревуненков, Григорий Васильевич — командующий корпусом.
 Маркин, Ефим Федосеевич – Герой Социалистического Труда, агроном, зоотехник, организатор сельхозпроизводства в Свердловской области. Его именем названа премия, вручаемая лучшим животноводам.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)